Зубако́в (Зубако́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Зубаков, Сергей Михайлович (1919—1975) — советский учёный, доктор наук, профессор, член-корреспондент АН КазССР.
 Зубаков, Юрий Антонович (1943—2022) — российский вице-адмирал, дипломат и разведчик.

См. также